El Príncipe Albert Kamehameha (20 de mayo de 1858 – 27 de agosto de 1862) fue heredero al trono del Reino de Hawái, del que ostentaba el título de príncipe heredero.

Biografía 

Era el único hijo de los Reyes de Hawái, Kamehameha IV y Emma.

Su madrina de bautismo fue la Reina Victoria del Reino Unido, y su dos primeros nombres, Albert Edward, fueron puestos en honor al hijo y heredero de ésta, el futuro Rey Eduardo VII del Reino Unido, por aquel entonces Príncipe de Gales.

Albert Kamehameha fue designado heredero al trono hawaiano por su Consejo Privado del Reino de Hawái, el día 24 de mayo de 1858, cuatro días después de su nacimiento. Fue muy querido por su pueblo, que lo nombró Ka Haku O Hawaiʻi ("El Señor de Hawái"). También se le consideró como la esperanza para la Casa de Kamehameha. 

Respecto a su muerte, se sospechó que Alexander Lilohilo fue responsable de ella, porque le dio a Albert una ducha fría para "calmarle", cuando el príncipe se mostró insatisfecho con un par de botas. Esto empeoró su salud. A raíz de este suceso, el  joven príncipe heredero falleció a la edad de cuatro años.

En su momento, los periódicos publicaron que la causa de su fallecimiento fue fiebre cerebral, hoy conocida como meningitis.

Ancestros

Referencias 

Historia de Hawái
Familia Real de Hawái